ООО «Веда-Групп» — управляющая компания холдинга, который занимается производством алкогольных напитков.

История 
 Июль 1994 — зарегистрирована первая компания Холдинга, которая занялась поиском площадки для строительства ликероводочного завода.
 1995 — начало строительства ликероводочного завода в г. Кингисеппе, Ленинградской области на территории бывшего хлебозавода
 1996 — состоялось торжественное открытие ЗАО «Веда».
 1997 — начало строительства стекольного завода в г. Кингисеппе Ленинградской обл.
 Июль 2002 — открытие стекольного завода «Веда-Пак» в г. Кингисеппе, введена в строй 1-я линия мощностью 320 т/сутки.
 Ноябрь 2003 — открытие завода по производству слабоалкогольных коктейлей ООО «Веда» в Саранске.
 Июнь 2004 — запуск 2-й очереди завода «Веда-Пак», производственная мощность завода составляет более 500 млн бутылок и банок в год.
 Сентябрь 2006 — ЗАО «Веда» вручен сертификат международной системы качества предприятий по международному стандарту ИСО 9001:2000
 Декабрь 2008 — на ЗАО «Веда» началась процедура банкротства
 Май 2009 — на ООО «Веда» в Саранске началась процедура банкротства
 Январь 2009 — зарегистрирована компания ООО «Веда-Групп». 
 Июль 2010 — официальным эксклюзивным дистрибьютором водки Veda Ice Filtered и водки Veda Black Ice стала компания «Синергия» — одна из крупнейших компаний российского алкогольного рынка. В июне 2011 года «Синергия» приобрела права на водочный бренд Veda (стоимость сделки оценивалась в $10 млн).
 27 июня 2011 года покупателем имущества ЗАО «Веда» и ООО «Веда-Система-Плюс» по стартовым ценам аукциона (118,7 миллиона и 150,6 миллиона рублей соответственно) стало ООО «Премиум Спиритс».
 Июль 2012 — Водочная компания "Кристалл-Лефортово" завершила покупку мордовского завода обанкротившегося холдинга "Веда" у банков-кредиторов.

Деятельность

Производство крепкого алкоголя 

В 2004 ЗАО «Веда» вышло на 1-е место в России по объёму произведенной ликероводочной продукции. Только за последние пять лет объём выпущенной продукции увеличился более чем в 9 раз. На 2008 мощность предприятия составляет 100 млн литров в год. В 2007 компания произвела 6,3 млн дал водки.

Контроль качества водки осуществляется по 30 параметрам вместо 9, установленных ГОСТом. Ведется строгий контроль используемых материалов, например, отбор спирта производится по 60 параметрам. Вода берется из двух собственных скважин.

В 2008 остановил производство петербургский завод «Веды». В феврале 2009 холдинг остановил розлив крепкого алкоголя на мордовском предприятии и с марта полностью перешел на контрактный розлив водочных брендов («Вальс Бостон», «Русский размер», «Матрица») — на подмосковном предприятии «Водочная Артель Ять».

Права на водочный бренд «Веда» переданы владельцем одноименной компании Александром Маттом Анастасии Рагозиной, вдове Кирилла Рагозина. Бренд «Веда» также будет разливаться на контрактном производстве — на мощностях ТПГ «Кристалл» (Калуга).

Производство слабого алкоголя 
В 2002 году руководство холдинга приняло решение войти в относительно новую для России сферу индустрии — производство слабоалкогольных напитков — и приобрело производственные мощности в г. Саранске, Республика Мордовия. Инвестиции в строительство и оборудование ООО «Веда», специализирующегося на производстве слабоалкогольных напитков, составили более $10 млн.

Ассортимент выпускаемой продукции насчитывает 12 наименований газированных слабоалкогольных напитков класса «Премиум» крепостью 7—8,9 % в стеклянной таре, каждый из которых имеет оригинальную рецептуру, разработанную технологами предприятия. Коктейли под торговыми марками «ALPIX» и «CAPTAIN MARTINS» приготовлены на основе самых популярных алкогольных напитков. Совсем недавно предприятие заметно увеличило ассортимент выпускаемых марок, дополнив его такой линейкой самых известных мировых коктейлей — «FLASH», позиционируемых в среднем ценовом сегменте, а также новыми видами вкусов «ALPIX» и «CAPTAIN MARTINS».

Примечания 

Производители алкогольных напитков России